Сьюелл () — прізвище, ім'я і топонім.

Імена 
 Сьюелл Коллінз (англ. Sewell Collins; 1876—1934) — американський драматург та ілюстратор.

Прізвища 
 Ден Сьюелл (англ. Dean Sewell; нар. 1972) — ямайський футболіст, виступав на позиції захисника та півзахисника.
 Кітті Сьюелл (англ. Kitty Sewell; нар. 1951) — шведська письменниця.

Топоніми 
 Сьюелл — село в графстві Бедфордшир, Англія
 Сьюелл () — покинуте місто в Чилі

Астероїди 
 22815 Сьюелл